Cornell är ett efternamn, som dels bärs av en svensk släkt, dels är etablerat i USA med delvis mycket kända personer. Någon länk mellan dessa grupper är inte känd. Offentlig statistik tillgänglig i augusti 2018 uppger att 70 personer med efternamnet Cornell var bosatta i Sverige.  Vidare hade 13 män Cornell som förnamn, varav 3 hade det som tilltalsnamn (första förnamn).

Personer med efternamnet Cornell

 Alonzo B. Cornell (1832–1904), amerikansk politiker, republikan, guvernör i New York
 Chris Cornell (1964–2017), amerikansk musiker och sångare
 Don Cornell (1919–2004), amerikansk skådespelare och sångare
 Elias Cornell (1916–2008), svensk arkitekturhistoriker
 Eric Cornell (född 1961), amerikansk fysiker, nobelpristagare
 Erik Cornell (född 1930), svensk diplomat
 Ezra Cornell (1807–1874), amerikansk industriman och donator
 Henrik Cornell (1890–1981), svensk konsthistoriker
 Jan Cornell (1914–1979), svensk förlagsman
 Johan Fredrik Cornell (1837–1912), svensk ingenjör och politiker
 Jonas Cornell (född 1938), svensk regissör, producent och manusförfattare
 Joseph Cornell (1903–1972), amerikansk konstnär
 Katharine Cornell (1893–1974), amerikansk skådespelare
 Lasse Cornell (1947–1987), svensk ekonomisk historiker
 Per Cornell (född 1962), svensk arkeolog
 Peter Cornell (född 1942), svensk konsthistoriker och författare
 Sheila Cornell (född 1962), amerikansk softbollspelare
 Svante Cornell (född 1975), svensk historiker

Källor

Se även
 Cornell (släkt), om den svenska släkten

Efternamn